Die 55. Rallye Katalonien (auch Rallye Katalonien Spanien genannt) war der 13. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 24. bis zum 27. Oktober 2019 und es wurden insgesamt 17 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Der Sieg bei der Rallye Spanien ging an Thierry Neuville (Hyundai), ein zweiter Rang reichte Ott Tänak (Toyota) um sich und seinem Co-Piloten Martin Järveoja den Weltmeistertitel zu sichern. Zum ersten Mal seit 2003 kam der Weltmeister nicht aus Frankreich und hieß mit Vornamen nicht Sébastien (Ogier/Loeb). Dritter wurde Neuvilles Teamkollege Dani Sordo. Nach einer dominanten Vorstellung baute Hyundai den Vorsprung auf Toyota in der Markenwertung auf 18 Punkte aus. Da die Rallye Australien, der letzte Weltmeisterschaftslauf in der Saison 2019, abgesagt werden musste wegen Buschbränden, Stand der Marken-Weltmeister somit auch fest.

Neuville war bereits im Ziel der letzten WP und stand als Rallyesieger fest, als Tänak noch auf der Strecke war. Rang drei ins Ziel zu bringen hätte Tänak schon zum Titelgewinn gereicht. Doch der Toyota-Pilot sicherte sich diesen Rang im Stile eines Weltmeisters, gewann die Powerstage und verdrängte sogar Sordo um 0,4 Sekunden auf Rang drei im Gesamtklassement.

Für den 32-jährigen Tänak, der die WRC in diesem Jahr dominierte und sechs Rallyes gewonnen hatte, ist es die Krönung einer wechselhaften Laufbahn. Im Verlauf seiner Karriere entwickelte sich der frühere als Bruchpilot bezeichnete Este zum konstanten Spitzenfahrer, der wie auf Schnee, Schotter und Asphalt schnell und sicher fährt.

Für Titelverteidiger Sébastien Ogier (Citroën) war die Fahrt zum möglichen siebten WM-Titel in Folge schon am Freitagmorgen vorbei. Durch eine defekte Servolenkung verlor er mehr als vier Minuten und fiel damit aussichtslos zurück. Platz acht bedeutete das Ende seiner sechsjährigen Vorherrschaft in der Rallye-Weltmeisterschaft.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 61 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Katalonien https://www.rallyracc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2019